Termin SF ima više značenja.

 Naučna fantastika, , je literararni žanr.
 SF je alternativni naziv za faktora stem ćelija, citokin koji se vezuje za -{c-Kit}- receptor (-{CD117}-). 
 San Francisko, Kalifornija, veliki grad na Zapadnoj obali SAD-a.
 SF je oznaka za faktor rasta hepatocita.